Il Caversham International Tennis Tournament 2009 è stato un torneo professionistico di tennis maschile giocato sul sintetico indoor, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour 2009. Si è giocato a Saint Brélade in Gran Bretagna dal 9 al 15 novembre 2009.

Partecipanti

Teste di serie

 Ranking al 2 novembre 2009.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Colin Fleming
  James Marsalek
  David Rice
  Daniel Smethurst

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Daniel Cox
  Robin Haase
  Henri Kontinen
  Roman Valent

Campioni

Singolare 

 Jarkko Nieminen ha battuto in finale  Stéphane Robert, 4–6, 6–1, 7–5

Doppio 

 Frederik Nielsen /  Joseph Sirianni hanno battuto in finale  Henri Kontinen /  Jarkko Nieminen, 7–5, 3–6, [10–2]

Collegamenti esterni